Tiger Hill steht für:

 Tiger Hill (Antarktika), Hügel im Viktorialand, Ostantarktika
 Tiger Hill (Darjeeling), Berg im Himalaya, Darjeeling, Indien
 Tiger Hill (Kargil), Berg im Himalaya, Jammu und Kashmir, Indien
 Tiger Hill (Pferd), deutsches Rennpferd

Siehe auch:
 Huqiu Shan (engl. Tiger Hill), Berg in Suzhou, China